Махадас Вијехас има више значења:

 Махадас Вијехас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Махадас Вијехас (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику